Фёрхаус (; ) — пригород в Ирландии, находится в графстве Южный Дублин (провинция Ленстер).

Фёрхаус расположен на восточном берегу реки Доддер у подножия гор Дублин . Он граничит с такими пригородами как Ноклайн и Темплоуг, а также с административным центром Талла, и расположен западнее трассы . Ещё в XIII веке в районе Фёрхауса была построена запруда, для снабжения Дублина питьевой водой. Одно время в районе было расположено до 45 водяных мельниц.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Южный Дублин